Oberliga 1982/83 bezeichnet:

 DDR-Fußball-Oberliga 1982/83
 DDR-Nachwuchsoberliga (Fußball) 1982/83
 Fußball-Oberliga 1982/83
 Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 1982/83
 Fußball-Oberliga Berlin 1982/83
 Fußball-Oberliga Hessen 1982/83
 Fußball-Oberliga Nord 1982/83
 Fußball-Oberliga Nordrhein 1982/83
 Fußball-Oberliga Südwest 1982/83
 Fußball-Oberliga Westfalen 1982/83 
 DDR-Oberliga 1982/83 (Badminton)
 Eishockey-Oberliga 1982/83
 Handball-DDR-Oberliga (Frauen) 1982/83
 Handball-DDR-Oberliga (Männer) 1982/83